een inwoner van de Spaanse regio Andalusië
Andalusiër (paard), een Spaans paardenras
Andalusiër (kip), een Spaans krielkippenras